Böcklin steht für:

 ehemaliger deutscher Name (1940–45) von Baranowiec, Gmina Dąbie, Polen
 Böcklin von Böcklinsau, altes elsässisches Adelsgeschlecht

Böcklin ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Böcklin (1827–1901), Schweizer Maler, Zeichner, Grafiker und Bildhauer
 Charlotte Böcklin (1894–1981), deutsche Schauspielerin

 David Ulrich Boecklin (1686–1748), deutscher Kupferstecher 

 Peter Böcklin (* 1935), Schweizer Architekt

Siehe auch:
 Arnold Böcklin (Schriftart)
 Vier Tondichtungen nach A. Böcklin, 1913 von Max Reger komponiertes Orchestermusikstück
 Böckli
 Boecklin